Granduchessa Anastasia di Russia indica 
Anastasia Nikolaevna Romanova, figlia dello zar Nicola II
Anastasija Michajlovna Romanova, figlia del Granduca Michail Nikolaevič Romanov